Marek Jóźwiak (ur. 1953) – przyrodnik, profesor nauk o Ziemi.
 Marek Jóźwiak (ur. 1967) – piłkarz, reprezentant Polski.
 Marek Jóźwiak – lekarz, profesor nauk medycznych.